Live Cream Volume II — альбом-компиляция живых исполнений группы Cream, выпущен в 1972 г. Состоит из 6 композиций, записанных в 1968 году.

Список композиций 
Сторона один
 «Deserted Cities of the Heart» (Брюс/Браун) — 4.32
 «White Room» (Брюс/Браун) — 5.39
 «Politician» (Брюс/Браун) — 5.05
 «Tales of Brave Ulysses» (Клэптон/Шарп) — 4.45

Сторона два
 «Sunshine of Your Love» (Брюс/Браун/Клэптон) — 7.24
 «Steppin' Out» (Брекен) — 13.38 (на первых изданиях ошибочно названа как «Hideaway» Фредди Кинга и Сонни Томпсона)
Трек 5 записан 9 марта 1968г., 4 и 6 записаны 10 марта 1968г. в Винтерленде, Сан-Франциско.
Треки 1, 2 и 3 записаны 4 октября 1968 в Окленде, Калифорния.

Участники записи 
 Эрик Клэптон — гитара, вокал
 Джек Брюс — вокал, бас-гитара, губная гармоника
 Джинджер Бейкер — барабаны, перкуссия, вокал
 Звукорежиссёры: Том Дауд & Bill Halverson.
 Ангажемент: With the Robert Stigwood Organization.LTD.
 Дизайн: Stanislaw Zagorski.
 Фото: Jim Marshall.

Ссылки 
 Live Cream Volume II на discogs.com

Концертные альбомы 1972 года
Альбомы Cream
Концертные альбомы Polydor Records
Альбомы Джека Брюса